Чемпионат Таиланда по футболу 2019 года (, ) — 22-й сезон чемпионата Таиланда Тай Лиги 1, высшего дивизиона тайского футбола.

Турнир начался 22 февраля и закончился 26 октября 2019 года. Первое трансферное окно было открыто с 26 ноября 2018 года до 19 февраля 2019. Второе — с 24 июня до 19 июля 2019 года.

Титул защищал «Бурирам Юнайтед». В последнем туре впервые в своей истории чемпионство оформил «Чианграй Юнайтед». Впервые с 2007 года чемпионом стал ни «Бурирам Юнайтед», ни «Муангтонг Юнайтед».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Вместо 18 команд количество участников было уменьшено до 16. «Паттайя Юнайтед» сменил название на «Самутпракан Сити» и переехал из Паттайи в Самутпракан.

По итогам прошлого сезона Тай Лигу 1 покинули «Бангкок Гласс», «Полис Теро» (оба впервые в своей истории), «Убон Юнайтед», «Нэви» и «Эйр Форс Сентрал» (в первый же сезон после повышения).

По итогам сезона 2018 из Тай Лиги 2 в высший дивизион перешли «ПТТ Районг», «Трат» и «Чиангмай».

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В сезоне 2019 в Тай Лиге участвовали 4 клуба из Большого Бангкока. Провинции Чианграй, Чиангмай, Сукхотхай, Чайнат, Накхонратчасима, Бурирам, Ратчабури, Супханбури, Чонбури, Прачуапкхирикхан, Районг и Трат имеют по 1 представителю.

Стадионы 

Источник: Thai League

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Иностранные игроки 
Согласно регламенту, в Тай Лиге 1 действует следующий лимит на легионеров: три игрока с неазиатскими паспортами, один игрок с паспортом азиатской страны, не входящей в АСЕАН, и три игрока с паспортами стран Юго-Восточной Азии. Жирным цветом выделены игроки, присоединившиеся к клубу по ходу чемпионата.

Турнирная таблица 

Источник: Thai League
Правила классификации: 1) очки; 2) очки в очных встречах между командами; 3) разница голов в очных встречах между командами; 4) мячи, забитые в очных встречах между командами; 5) разница забитых и пропущенных мячей; 6) забитые мячи; 7) очки фейр-плей (количество жёлтых и красных карточек); 8) плей-офф без дополнительного времени.
Примечания
  1:Порт квалифицировался в Лигу чемпионов АФК 2020 как победитель Кубка Таиланда 2019.
  1:Прачуап квалифицировался в Чемпионшип АСЕАН 2020 как победитель Кубка Тай Лиги 2019.

Потуровая турнирная таблица 
В таблице перечислены позиции команд после каждого тура. Чтобы сохранить хронологическое развитие событий, любые отложенные матчи не включаются в тур, на который они были первоначально запланированы, но добавляются к полному туру, в котором они были сыграны сразу после этого. Например, если матч запланирован на 13-й тур, но затем перенесен и сыгран между 16 и 17 турам, он будет добавлен в турнирную таблицу в 16-й тур.

Источник: Thai League

Результаты 

Источник: Thai League

Статистика

Бомбардиры 

Источник: goal.com

Хет-трики

Голевые передачи 

Источник: goal.com

«Сухие» матчи

Награды

Ежемесячные награды

Посещаемость 

Источник: Thai League

Примечания 

Чемпионат Таиланда по футболу
Спорт в Таиланде в 2019 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019